Вардан (Вартан) — на арм. (Վարդան)  армянское имя.
Есть несколько версий происхождения имени Вардан. Чаще всего считают, что имя армянское, однако расходятся в трактовании его перевода. Некоторые считают, что Вардан – это мужской вариант имени Вардануш, поэтому означает «сладострастная роза». Другие полагают, что имя происходит от названия элитарной части армянского духовенства — так называемых монахов-Вардапетов, поэтому имя переводят как «награда». Кроме того, известен византийский регент IX века нашей эры по имени Варда. Существует также иное написание и произношение имени Вардан — Вартан.

Немецкое Wardein от французского Gardien и переводится как «хранитель», «страж». Вардеин — чиновник, управляющий монетным производством в средние века.

Образовано от персидского (фарси) Фардан («единственный», «уникальный»).

 Вардан — одно из древних названий реки Кубань.
 Вардан I — парфянский царь I века н. э.
 Вардан Мамиконян — армянский спарапет, возглавивший народное армянское движение Вардананк за свободу Армении от владычества Персии и сохранения христианства в 5 веке.
 Вардан Аревелци (Вардан Великий, 1198—1271) — армянский историк, географ, философ, переводчик, педагог и церковно-общественный деятель.
 Филиппик Вардан — византийский император в 711—713 годах.
 Георгий Вардан (ум. ок. 1238) — византийский церковный деятель.

См. также